Eurythoe är ett släkte av ringmaskar. Eurythoe ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Eurythoe